Lindenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Lindenschmidt (1809–1893), deutscher Prähistoriker und Maler, siehe Ludwig Lindenschmit der Ältere
 Theodor-Otto Lindenschmidt (1917–1982), deutscher Chirurg

Siehe auch:
 Lindenschmid
 Lindenschmit